

La Palice 
La seigneurie de La Palice (actuellement Lapalisse) était un fief de la famille de Chabannes. La graphie a plus tard évolué en La Palisse :
 Jacques de Chabannes de La Palice était Grand Maître de France ;
 Jacques II de Chabannes de La Palice était Grand Maître puis maréchal de France. C'est lui qui a donné son nom aux lapalissades ;
 Le château de La Palice est le château de la famille. Il est situé sur la commune de Lapalisse.

La Pallice, Palisse, La Palisse et Lapalisse 
 La Pallice, ancienne ville et port proche de La Rochelle dont elle est devenue un quartier ;
 Une palisse est une palissade, c'est-à-dire une barrière ;
 Alfred Jean Eginhard Chabannes de La Palisse était un général français ;
 Palisse est une commune française de Corrèze ;
 Lapalisse est une commune française de l'Allier, où l'on trouve le château de La Palice.